Villard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abel Villard (1871-1969), peintre français ;
 André Villard (1921-1987), directeur de la photographie français ;
 André Villard dit André Var (né en 1916), acteur et scénariste français ;
 Antoine Villard (1867-1934), peintre français ;
 Énora Villard (née en 1993), joueuse de squash française ;
  (1844-1928), féministe américaine ;
 Ferdinand Villard (1842-1907), homme politique français ;
 Franck Villard (1917-1980), acteur français ;
 Franck Villard (compositeur), compositeur français ;
 François Villard (1924-2013), archéologue français ;
 Henri-Raymond Villard (1854-1914), évêque français ;
 Henriette Villard dite Mademoiselle Beaumesnil (1748-1813), chanteuse d'opéra et compositrice française ;
  (1835-1900), journaliste américain ;
  (1900-1996), homme politique américain ;
 Janine Villard, actrice française ;
 Jean Villard (1895-1982), comédien, auteur, compositeur et chanteur suisse ;
 Jean Villard (1907-1986), homme politique français ;
 Jean-Marie Villard (1828-1899), photographe et peintre français ;
 Joseph Villard (1838-1898),  photographe français ;
 Juliette Villard (1942-1971), actrice française ;
 Louis Villard (1856-1937), architecte suisse ;
 Marc Villard (né en 1947), auteur français ;
 Marius Villard (1843-1915), historien français ;
 Oswald Garrison Villard (1872-1949), journaliste américain ;
 Pascal Villard, ingénieur du son français ;
 Paul Villard (1860-1934), physicien et chimiste français, découvreur des rayons gamma ;
 Philippe Langenieux-Villard (né en 1955), homme politique et écrivain français ;
 Pierre Villard (1893-1918), catholique et militant de l'Action française.
 Robert Villard (1897-1977), peintre et enseignant français ;
  (1881-1954), ingénieur, archéologue et orientaliste italien ;
 Villard de Honnecourt (), maître d'œuvre  français, célèbre pour son Carnet renfermant de nombreux croquis d'architecture.

Pseudonyme 

 Villard, pseudonyme de Fred Gouin (1889-1959), chanteur français.

Toponyme 

 Villard, commune française de la Creuse ;
 Villard, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Augères ;
 Villard, ancienne  commune française du Puy-de-Dôme, aujourd'hui intégrée à Chamalières ;
 Villard, commune française de la Haute-Savoie ;
 Villard, ville dans le Minnesota.

Odonyme 
 Rue Henry Villard à Bruxelles.

Toponyme composé 
 Villard-Bonnot, commune française de l'Isère.
 Villard-de-Lans, commune française de l'Isère.
 Villard-d'Héry, commune française de la Savoie.
 Villard-Léger, commune française de la Savoie.
 Villard-Notre-Dame, commune française de l'Isère.
 Villard-Reculas, commune française de l'Isère.
 Villard-Reymond, commune française de l'Isère.
 Villard-Saint-Christophe, commune française de l'Isère.
 Villard-Saint-Sauveur, commune française du Jura.
 Villard-Sallet, commune française de la Savoie.
 Villard-sur-Bienne, commune française du Jura.
 Villard-sur-Doron, commune française de la Savoie.

Divers 
 Villard Books, maison d'édition américaine.

Homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Toponymie française